DBUs Landspokalturnering for kvinder finalen 2018-19 (også kendt som Sydbank Pokalen finalen 2018-19) er den 28. finale i DBUs Landspokalturnering for kvinder. Den fandt sted den 18. maj 2019 i Brøndby Stadion i Brøndbyvester. Finalen var mellem Brøndby IF og Fortuna Hjørring. 

Det var Fortuna Hjørrings 16. pokalfinale og mens det var Brøndby IFs 15. finale. Holdene før mødt hinanden i 9 pokalfinale. Kampen blev sendt direkte på TV af DR3.

Kampen

Referat

Detaljer

Referencer 

Fodbold i 2019
Fodboldturneringer i Danmark
Finaler i DBUs Landspokalturnering for kvinder